Име Анте Павелић може се односити на следеће личности:

 Анте Павелић (1889-1959), хрватски фашиста и усташки поглавник Независне Државе Хрватске (1941-1945).
 Анте Павелић (1869-1938), хрватски и југословенски политичар, потпредседник Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба (1918).
 Анте Смит Павелић (Ante Smith Pavelić, 1903-1985), хрватски и југословенски дипломата и публициста, син политичара Анте Павелића.